Kevin Martin (1925-1983) – pugile irlandese
 Kevin Martin Lynch (1956-1981) – politico irlandese
 Kevin Martin (1966) – giocatore di curling canadese
 Kevin Martin (1966) – politico statunitense
 Kevin Martin (1969) – musicista statunitense
 Kevin Martin (1973) – musicista britannico
 Kevin Martin (1975) – cestista statunitense
 Kevin Martin (1983) – cestista statunitense
 Kevin Martin (1995) – calciatore svizzero